Christian Wirth ist der Name folgender Personen:

* Christian Wirth (SS-Mitglied) (1885–1944), deutscher Polizeibeamter und SS-Sturmbannführer
 Christian Wirth (Politiker) (* 1963), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (AfD)
 Christian Wirth (Biologe) (* 1969), deutscher Biologe und Hochschullehrer
 Christian Wirth (Sportler) (* 2002), Schweizer Geräteturner